Khobdo kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Chovd (provinshuvudstad), 
 Jargalant (distrikt i Mongoliet, Chovd), 

Robotskapade Mongolietförgreningar